Шведчиков, Константин Матвеевич — большевик, соратник Ленина, советский государственный деятель. 
 Шведчиков, Николай Фёдорович — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Орловской губернии.